

Спрінг-Лейк — місто, штат Індіана
 Спрінг-Лейк — місто, штат Нью-Джерсі
 Спрінг-Лейк — місто, штат Північна Кароліна
 Спрінг-Лейк — місто, штат Вісконсин
 Спрінг-Лейк — селище, штат Мічиган
 Спрінг-Лейк — селище, штат Род-Айленд
 Спрінг-Лейк — переписна місцевість, штат Флорида
 Спрінг-Лейк — переписна місцевість, штат Юта